Trois régiments français du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de La Trémoille » :

 Infanterie
 Le régiment de La Trémoille (1587-1588)
 Le régiment de La Trémoille (1728-1731)

 Cavalerie
 Le régiment de La Trémoille cavalerie 

Homonymie d'unités militaires